Het ATP-toernooi van Valencia 2011 (met de officiële naam Valencia Open 500) werd van 31 oktober tot en met 6 november gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in het Ciutat de les Arts i les Ciències.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia